Kolari puede referirse a:
 Kolari, municipio finlandés
 Kolari, localidad serbia
 Kolari, localidad macedonia
 Kolari, localidad de Uttar Pradesh (India)
 Kolari, localidad de Kerala (India)